De Allsvenskan 2005 was het 81ste seizoen van de hoogste Zweedse voetbalafdeling, die werd opgericht in 1924. De competitie begon op 9 april en eindigde op 23 oktober 2005. 

Djurgårdens IF won de landstitel onder leiding van trainer-coach Kjell Jonevret, die in 2005 ook de Zweedse voetbalbeker won met zijn ploeg. Het betekende het elfde landskampioenschap uit de clubgeschiedenis. IFK Göteborg eindigde als tweede, met vier punten achterstand.

GIF Sundsvall en nieuwkomer Assyriska Föreningen degradeerden rechtstreeks naar de Superettan, terwijl de nummer twaalf, Landskrona BoIS, veroordeeld werd tot het spelen van play-offs promotie/degradatie. Daarin verloor de club van GAIS, de nummer drie van de Superettan, over twee duels.

In de 182 gespeelde wedstrijden werd in totaal 487 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,68 doelpunt per wedstrijd.

Resultaten

Eindstand

Landskampioen Djurgårdens IF plaatst zich voor de UEFA Champions League 2006/07  (tweede kwalificatieronde)
IFK Göteborg en bekerwinnaar Gefle IF plaatsen zich voor de UEFA Cup 2006/07
Kalmar FF plaatst zich voor de UEFA Intertoto Cup 2006
GIF Sundsvall en Assyriska Föreningen degraderen rechtstreeks naar Superettan
Landskrona BoIS speelt play-offs promotie/degradatie tegen GAIS, de nummer drie uit de Superettan

Play-offs

Promotie/degradatie

GAIS wint over twee duels en promoveert naar de hoogste afdeling.

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met acht of meer treffers achter hun naam.

Scheidsrechters

Toeschouwers

Zie ook
Svenska Cupen 2005
Zweeds voetbalelftal in 2005

Zweedse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 2005